Ворошиловгра́д — термин, который может означать:

 Ворошиловград — название города Луганска в 1935—1958 и 1970—1990 годах.
 «Ворошиловград» — роман Сергея Жадана.

См. также 
 Ворошилов, Климент Ефремович